Улица Бе́ргенас () — улица в Северном районе Риги, в историческом районе Межапаркс. Пролегает в северо-западном направлении, от проспекта Висбияс до перекрёстка с проспектом Межа. Общая длина улицы — .

Улица Бергенас на всём протяжении покрыта асфальтом, движение двустороннее. Общественный транспорт по улице не курсирует, но на проспекте Межа есть остановка «Bergenas iela».

История 
Впервые упоминается в 1911 году под своим нынешним названием (, ; как вариант ) — в честь норвежского города Берген (многие улицы этого района названы в честь городов Ганзейского союза).

В 1950 году была переименована в улицу Белинского (). В 1990 году историческое название улицы было восстановлено.

Застройка и достопримечательности 
Улица Бергенас застроена частными особняками, преимущественно первой половины XX века, 4 из которых признаны памятниками архитектуры:

 Дом 1/3 (архитектор Б. Биленштейн, 1929) — памятник архитектуры государственного значения.
 Дом 2 (архитектор , 1928) — памятник архитектуры местного значения.
 Дом 6 (архитектор , 1932) — памятник архитектуры местного значения.
 Дом 8 (архитектор Т. Хермановский, 1928) — памятник архитектуры местного значения.

Прилегающие улицы 
Улица Бергенас пересекается со следующими улицами:

 проспект Висбияс
 проспект Сигулдас
 проспект Межа

Примечания

Литература 
 R. Zalcmanis, B. Pētersons, I. Pētersone, I. Sīpola. Rīgas ielas. 2. sējums. — Rīga: SIA Drukātava, 2008. — C. 61—62. — ISBN 978-9984-798-39-4.
 Mežaparks: nami, cilvēki, likteņi / Sast.: S. Viese, I. Vijupe. — Rīga: Preses nams, 1994. — 43. lpp. — ISBN 978-9984-00074-9.

Ссылки 
 Bergenas iela, Rīga — каталог предприятий и организаций, зарегистрированных по ул. Бергенас

Улицы Межапаркса
Улицы Риги по алфавиту